Allègre, een gemeente in Frankrijk
 Charles F. Allegre (1911-1981), Amerikaans protozoöloog